Испатлач има више значења:

 Испатлач (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Испатлач (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику